Пырканай  — топоним (основной тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пырканай — гора, в юго-восточной части Анадырского плоскогорья, севернее гор Поэньян, координаты 65°51' с. ш. 172°16' в. д., код ГКГН 598452.
 Пырканай — гора, на севере Анадырского плоскогорья, южнее гор Останцовые, координаты 66°54' с. ш. 171°28' в. д., код ГКГН 157204.
 Пырканай — горы, на севере Анюйского нагорья, западнее Раучуанского хребта, координаты 68°27' с. ш. 166°05' в. д., код ГКГН 157233.
 Пырканай — гора, на мысе Большой Баранов, координаты 69°44' с. ш. 164°02' в. д., код ГКГН 157267.
 Пырканай — гора, в северной части Корякского нагорья, северо-западнее Майнского плоскогорья, координаты 64°01' с. ш. 172°21' в. д., код ГКГН 157270.
 Пырканай — гора, в северо-западной части Корякского нагорья, в Алганском кряже, координаты 64°46' с. ш. 172°11' в. д., код ГКГН 156829.
 Пырканай — гора, на Чукотском нагорье, в Шелагском хребте, координаты 69°40' с. ш. 171°27' в. д., код ГКГН 156847.
 Пырканай — гора, в средней части Анюйского нагорья, координаты 67°33' с. ш. 167°51' в. д., код ГКГН 157123.
 Пырканай — урочище, на восточном побережье бухты Руддера, в Анадырском заливе Берингова моря, координаты 65°18' с. ш. 175°14' з. д., код ГКГН 156756.
 Пырканай — горы, в центральной части Майнского нагорья, в левобережье р. Ламутская, координаты 64°00' с. ш. 173°08' в. д., код ГКГН 790279.
 Пырканай — гора, северо-восточнее г. Илыней, координаты 65°59' с. ш. 172°59' з. д., код ГКГН 789277.
 Пырканай — гора, северо-западнее г. Урэльвин, координаты 65°19' с. ш. 175°14' з. д., код ГКГН 789340.
 Пырканай — гора, западнее г. Алымчивэргин, координаты 65°39' с. ш. 177°05' з. д., код ГКГН 789436.
 Пырканай — гора, юго-восточнее г. Аргытгын, левобережье р. Пыркальвэвываам, координаты 66°01' с. ш. 175°29' з. д., код ГКГН 785860.
 Пырканай — гора, северо-западнее г. Геркулес, координаты 63°21' с. ш. 175°24' в. д., код ГКГН 784009.
 Пырканай — гора, юго-восточнее г. Вытвыт, в левобережье р. Вытвытковаам, координаты 63°27' с. ш. 171°51' в. д., код ГКГН 767979.
 Пырканай — гора, юго-восточнее г. Мечеут, координаты 62°48' с. ш. 177°46' в. д., код ГКГН 766399.
 Пырканай — гора, восточнее г. Чимчиней, координаты 63°38' с. ш. 178°17' в. д., код ГКГН 765263.
 Пырканай — гора, северо-западнее г. Пыркалявыт, координаты 68°50' с. ш. 176°31' в. д., код ГКГН 762927.
 Пырканай — горы, южнее гор Ирвыней, координаты 64°01' с. ш. 172°20' в. д., код ГКГН 789983.

См. также 
 Пырканайвеем
 Пырканайваам — буквально река («ваам») с горы Пырканай